Schmiechtal steht für folgende Schutzgebiete:

 Oberes Schmiechtal
 Tiefental und Schmiechtal